Die Saison 2021/22 war die 18. Spielzeit der 2. Bundesliga im Frauenfußball. Sie begann am 15. August 2021 und endete am 5. Juni 2022.

Bereits am vorletzten Spieltag sicherten die beiden letztjährigen Absteiger aus der 1. Bundesliga, der SV Meppen (als Meister) und der MSV Duisburg, den direkten Wiederaufstieg. Absteigen mussten Borussia Bocholt sowie die beiden Liganeulinge SV Henstedt-Ulzburg und SV 07 Elversberg. Somit konnte sich nur der 1. FC Nürnberg in der Liga etablieren. 

Torschützenköniginnen wurden gemeinsam Ramona Maier (FC Ingolstadt 04) und Nastassja Lein (1. FC Nürnberg) mit je 25 Toren.

Teilnehmer

Mannschaften 

Für die 2. Frauen-Bundesliga 2021/22 qualifizierten sich folgende Mannschaften:
 Die beiden direkten Absteiger aus der Bundesliga 2020/21.
  SV Meppen
  MSV Duisburg

 Die Mannschaften, die in der Saison 2020/21 weder auf- noch abgestiegen waren.
  SG 99 Andernach
  Borussia Bocholt
  Eintracht Frankfurt II
  FSV Gütersloh 2009
  FC Ingolstadt 04
  RB Leipzig
  FC Bayern München II
  VfL Wolfsburg II
  TSG 1899 Hoffenheim II

 Die Aufsteiger aus der Fußball-Regionalliga 2020/21
  1. FC Nürnberg
 SV Henstedt-Ulzburg
  SV 07 Elversberg (vormals SV Göttelborn)

Spielstätten

Tabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 dfb.de – 2. Frauen-Bundesliga
 kicker.de – Spieltag

Einzelnachweise 

2021/22
2. Bundesliga 2021/22 (Frauen)